TCOM est un sigle pouvant signifier :
 Test de conduite, d'obéissance et de maîtrise (par rapport aux chiens)

T-Com peut faire référence à :
 T-Com, un groupe de téléphonie